

Personnalités 
 Alejandro Hitcher (né en 1960) : ingénieur et homme politique vénézuélien.

Cinéma 
 Hitcher (The Hitcher) est un film américain réalisé par Robert Harmon en 1986.
 Hitcher 2 (The Hitcher II: I've Been Waiting) est un film américain réalisé par Louis Morneau en 2003.
 Hitcher (The Hitcher) est un film américain, remake de la version de 1986, réalisé par Dave Meyers en 2007.